Joe Paterson (1986-) joueur américain de baseball
 Joe Paterson (1960-) joueur canadien de hockey sur glace